Јуре Визјак је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е_
|-
| 1948. || На својој земљи || Бичи
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1966. || Амандус || Стражар
|-
| 1968. || Пета заседа || /
|-
| 1969. || Дружина Сињега галеба(ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1973. || Бегунац || Подофицир (као Јуле Визјак)
|}

Продуцент 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2008. || Ембрио (кратки филм)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци